

Wydarzenia 

 Republika Rzymska zawarła stuletni pokój z miastem Caere
 Rzymianie prowadzili walki z Wolskami i Etruskami